Golfing – cortometraggio del 1913 diretto da G. Fletcher Hewitt
Golfing – cortometraggio del 1921 diretto da Fred C. Fishback
Golfing – cortometraggio del 1922 diretto da Bud Fisher